Dit is een lijst van planetoïden 94301-94400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94301) - || 2001 EF8 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94302) - || 2001 EY15 || 15 maart 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (94303) - || 2001 EH17 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94304) - || 2001 ER24 || 13 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94305) - || 2001 FX2 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94306) - || 2001 FS11 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94307) - || 2001 FJ13 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94308) - || 2001 FD15 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94309) - || 2001 FX33 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94310) - || 2001 FJ34 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94311) - || 2001 FG35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94312) - || 2001 FP37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94313) - || 2001 FE41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94314) - || 2001 FV49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94315) - || 2001 FA59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94316) - || 2001 FY63 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94317) - || 2001 FG64 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94318) - || 2001 FD97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94319) - || 2001 FX100 || 17 maart 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (94320) - || 2001 FH109 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94321) - || 2001 FA111 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94322) - || 2001 FW111 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94323) - || 2001 FS121 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94324) - || 2001 FB127 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94325) - || 2001 FW138 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94326) - || 2001 FW139 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94327) - || 2001 FN140 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94328) - || 2001 FQ152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94329) - || 2001 FG156 || 26 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94330) - || 2001 FV162 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94331) - || 2001 FR177 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94332) - || 2001 KF || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94333) - || 2001 KZ52 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94334) - || 2001 OU85 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94335) - || 2001 OV91 || 31 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94336) - || 2001 PE16 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94337) - || 2001 QQ22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94338) - || 2001 QA28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94339) - || 2001 QY60 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94340) - || 2001 QN73 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94341) - || 2001 QM74 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94342) - || 2001 QS75 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94343) - || 2001 QB76 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94344) - || 2001 QN83 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94345) - || 2001 QB86 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94346) - || 2001 QU88 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94347) - || 2001 QW88 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94348) - || 2001 QL93 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94349) - || 2001 QC102 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94350) - || 2001 QU104 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94351) - || 2001 QA107 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94352) - || 2001 QD169 || 26 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94353) - || 2001 QY169 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94354) - || 2001 QG171 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94355) - || 2001 QS177 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94356) Naruto || 2001 QE178 || 28 augustus 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (94357) - || 2001 QZ178 || 27 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94358) - || 2001 QE219 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94359) - || 2001 QC249 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94360) - || 2001 RW15 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94361) - || 2001 RT22 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94362) - || 2001 RS46 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94363) - || 2001 RK47 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94364) - || 2001 RG68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94365) - || 2001 RN70 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94366) - || 2001 RS70 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94367) - || 2001 RK72 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94368) - || 2001 RN78 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94369) - || 2001 RE137 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94370) - || 2001 RA148 || 10 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94371) - || 2001 SZ9 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94372) - || 2001 SH11 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94373) - || 2001 SQ29 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94374) - || 2001 SO33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94375) - || 2001 SQ39 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94376) - || 2001 SW54 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94377) - || 2001 SR61 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94378) - || 2001 SU68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94379) - || 2001 SY68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94380) - || 2001 SD69 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94381) - || 2001 ST69 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94382) - || 2001 SC71 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94383) - || 2001 SO71 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94384) - || 2001 SR106 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94385) - || 2001 SC107 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94386) - || 2001 SL108 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94387) - || 2001 SP108 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94388) - || 2001 SH111 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94389) - || 2001 SJ111 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94390) - || 2001 SW112 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94391) - || 2001 SE113 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (94392) - || 2001 SU133 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94393) - || 2001 SR160 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94394) - || 2001 SG168 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94395) - || 2001 SR168 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94396) - || 2001 SN213 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94397) - || 2001 ST245 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94398) - || 2001 SH254 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94399) - || 2001 SK261 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94400) Hongdaeyong || 2001 SG267 || 25 september 2001 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee|}

Planetoïdenlijsten